Az ókori római Lemuria vagy Lemuralia ünnep, amikor a halottak nyughatatlan lelkeinek távoltartására végeztek rítusokat.
Lemúria feltételezett őskontinens, amelynek léte megmagyarázhatná a hasonlóságokat India és Madagaszkár állatvilága között.
Lemuria a svéd Therion metalegyüttes egyik albuma (2004)